NTV steht für:

 Nachrichtentechnik-Vermittlungstechnik, eine Spezialisierung des ehemaligen Ausbildungsberufes Facharbeiter für Nachrichtentechnik
 Nebentätigkeitsverordnung
 Honda NTV, ein Motorradmodell Hondas
 Nuovo Trasporto Viaggiatori, eine private italienische Eisenbahngesellschaft.
 Air Inter Ivoire (ICAO-Code), ehemalige ivorische Fluggesellschaft

 Fernsehsender:
 n-tv (Deutschland)
 Nippon Television (Japan)
 NTV (Indonesien)
 Nepal Television
 NTV (Neufundland)
 NTV (Nigeria)
 NTV (Russland)
 NTV (Türkei).
 NTV (Libanon)

NTV